

Nom 
Hor est un nom qui peut désigner :
 Hor, un dieu égyptien ;
 Hor , un pharaon de la  ;
 Hor, un ensemble de région historiques du Tibet oriental du  au  ;
 Hor, une des appellations des Arborés, un groupe ethnique éthiopien.

Abréviation 
Hor est une abréviation qui peut désigner :
 Horlogium ou Horlogii, le nom latin et son génitif de la constellation de l'Horloge.

Sigle 
HOR est un sigle qui peut désigner :
  (en français, ), une assemblée de membres élus, et constituant ou faisant partie d'un Parlement disposant d'un pouvoir législatif.

Voir aussi 
 Hor le Téméraire, un personnage de bande dessinée d'heroic fantasy dessiné par Juan Zanotto
 Thierry du Mont d'Hor, prêtre, abbé près de Reims et disciple de Saint Rémi

Abréviation